

Sigle 
 PKU – Fenilchetonuria, presenza di fenilalanina nelle urine, sintomatologia tipica di alcuni deficit fisiologici degli enzimi deputati allo smaltimento della fenilalanina in eccesso accumulatasi con la dieta.

Codici 
 PKU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Simpang Tiga, Pekanbaru, Indonesia
 pku – codice ISO 639-3 della lingua paku